La Peršaja Liha 2000 è stata la 10ª edizione della seconda serie del campionato bielorusso di calcio. La stagione è iniziata il 23 aprile 2000 ed è terminata il 5 novembre successivo.

Stagione

Novità 
Al termine della passata stagione, sono salite in massima serie  e . Sono retrocesse in Druhaja liha  e Dinama-Ėnerhahaz Vicebsk.

Dalla Vyšėjšaja Liha 1999 sono retrocesse  e . Dalla Druhaja liha sono salite  e .

Prima dell'inizio della stagione, il  è stato rinominato in .

Formula 
Le sedici squadre si affrontano due volte, per un totale di trenta giornate. 

La prima classificata, viene promossa in Vyšėjšaja Liha 2001. Le ultime quattro, invece, retrocedono in Druhaja liha.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vyšėjšaja Liha 2001.
      Retrocessa nelle Druhaja Liha 2001

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Voci correlate 
 Vyšėjšaja Liha 2000
 Kubak Belarusi 1999-2000
 Kubak Belarusi 2000-2001

Campionato bielorusso di calcio
Calcio nel 2000